Yabalkovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ябълково) :
Yabalkovo, village bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Yabalkovo, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil.